Дунаец — топоним:

 Дунаец — река в Словакии и Польше.

Россия 
 Дунаец — хутор в Медвенском районе Курской области.

Украина 
 Дунаец — село, Жидачовский район, Львовская область.
 Дунаец — село, Глуховский район, Сумская область.

См. также 
 «Бриз» — футбольный клуб из города Измаила Одесской области, в 1964—1996 и 2002—2005 годах назывался «Дунаец».